Foucherans kan syfta på:
 Foucherans, Doubs
 Foucherans, Jura